Pastores kan syfta på följande platser:

Guatemala 

 Municipio de Pastores, kommun, 
 Pastores (kommunhuvudort), Departamento de Sacatepéquez,

Spanien 

 Pastores (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca,